XXIII чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал 20 сентября 2013 и проходил до 19 апреля 2014 года с участием 9 команд.

Харьковский «Локомотив» стал 14-кратным чемпионом Украины.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двуххкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. Первая часть решающего этапа проходила по системе плей-офф (с выбываниями), после чего четыре лучших клуба в двух съездных турах определили призёров чемпионата.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

2-й этап. Плей-офф

Финальный турнир за 1—4 места

Высшая лига

Первый этап

Второй этап

Ссылки 
 Календарь чемпионата Украины-2013/14

2013 год в волейболе
2014 год в волейболе